Nori, japán élelmiszer
 Nori, földtörténeti korszak
 Nori, törp szereplő Tolkien regényében
 Nori, lófajta

Nöri 
 NÖRI - a Nemzeti Örökség Intézete rövidítése